Зару́бинская улица — улица в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Пороховского кладбища за Ковалёвскую улицу.

История 
Улица получила название в начале XX века. Название происходит от фамилии домовладельца.

Транспорт 
Ближайшая к Зарубинской улице станция метро — «Ладожская».

Пересечения 
 Беломорская улица
 Ковалёвская улица

Примечания

Литература

Ссылки